«Take Your Time» — песня американского кантри-певца и автора-исполнителя Сэма Ханта, вышедшая 24 ноября 2014 года в качестве второго сингла с его дебютного студийного альбома Montevallo (2014). Песня достигла позиции № 1 в американском хит-параде Billboard Country Songs. Авторами песни выступили Сэм Хант, Шейн Маканалли и Джош Осборн.
Песня стала вторым подряд хитом Ханта, достигшим первого места в кантри-чарте Billboard Hot Country Songs (в феврале 2015 года).

История 
«Take Your Time» достиг позиции № 20 в хит-параде Billboard Hot 100 и позиции № 1 в американском хит-параде кантри-музыки Billboard Hot Country Songs (2-й чарттоппер певца в этом основном хит-параде жанра кантри-музыки, после «Leave the Night On» (затем последовали «House Party», «Body Like a Back Road»).

Отзывы 
Композиция, в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями: Allmusic, Country Weekly, Taste of Country, For The Country Record.

Коммерческий успех 
«Take Your Time» дебютировал на 55-м месте в хит-параде кантри-музыки США Billboard Country Airplay в дату с 29 ноября 2014 года. Песня также дебютировала на 35-м месте в кантри-чарте Hot Country Songs в выпуске от 15 ноября 2014 и достигла первого места 21 февраля 2014 года. Песня дебютировала на 93-м месте в мультижанровом хит-параде Billboard Hot 100 в выпуске от 17 января 2015 года и достигла 20-го места, став вторым самым успешным синглом Ханта в Billboard Hot 100. Песня также дебютировала на 40-м месте в Billboard Adult Pop Songs в выпуске от 25 апреля 2015 года. Песня стал кроссовером, популярным в разных поп-чартах в июне, дебютировав на 37-м месте в Billboard Pop Songs и на 28-м месте в Billboard Adult Contemporary, в неделю с 13 июня 2015 года. Песня была сертифицирована в золотом статусе RIAA в дату с 11 марта 2015 года, а 14 апреля 2015 — в платиновом статусе, с 7 августа 2015 — в двукратном платиновом статусе. Тираж сингла в США достиг 2 млн копий к марту 2016 года.

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Чарт десятилетия

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  (более 200 млн просмотров)

Кантри-песни
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs
Песни 2014 года
Кантри-баллады
Песни Сэма Ханта
Песни, написанные Джошем Осборном
Песни, написанные Шейном Маканалли
Песни, написанные Сэмом Хантом